Singapore Post Limited, SingPost — поштова служба та кур'єрська компанія Сінгапуру. Це визначена державною поштовою ліцензією (PPL) організація, яка надає як внутрішні, так і міжнародні поштові послуги. Компанія є дочірньою компанією багатонаціонального телекомунікаційного конгломерату Singtel.

Опис
Компанія надає послуги збору та доставки пошти по всьому Сінгапуру. Листи та посилки зберігаються в поштових або посилочних коробках або збираються навалом у підприємств, а потім транспортуються до сортувальних бюро SingPost.

Також надає логістичні послуги на внутрішньому ринку та послуги з доставки на світовому рівні. Також SingPost пропонує товари та послуги, включаючи поштові, агентські та фінансові послуги, через свої поштові відділення, автоматизовані машини самообслуговування (SAM) та vPOST, свій Інтернет-портал. Штаб-квартира розташована в місті Пая-Лебар, Сінгапур.

Станом на 2020 Сінгапур має 59 поштових відділень, 299 автоматичних машин самообслуговування (SAM), SAMPLUS, 40 поштових агентств та більше 800 ліцензованих продавців марок. Також у різних місцях по всьому місту-державі встановлено 8 907 поштових скриньок.

Історія

Рання історія 

Поштові послуги були доступні в Сінгапурі з моменту заснування острова сером Стемфордом Раффлзом в 1819 році. Спочатку поштовими службами займалися військові органи, а потім головний оператор у 1823. Обсяг пошти в ті часи був дуже малим, і листи були зібрані та доставлені з одного поштового відділення. Пошта, як тоді було відомо, ділила кімнату з Морським управлінням головного супровідника та секретарем секретаря імпорту та експорту. Весь заклад пошти у 1830-х роках складався з одного європейського клерка, одного місцевого писаря та пеона.

Щоб впоратися зі зростаючим обсягом пошти, поштове відділення, відоме тоді як Сінгапурське поштове відділення, пізніше Генеральне поштове відділення, було перенесено у 1854 р. до власної будівлі біля Ратуші на березі річки Сінгапур. Хоча він був просторішим, але часто траплялися скарги щодо його розташування. Комерційна площа (бізнес-сектор) знаходилася на протилежному боці річки, тому їхати до поштового відділення було незручно, оскільки доводилося перетинати річку на човні. Після 1856 р. через річку було побудовано пішохідний міст і стягнуто мито в розмірі 1⁄4 цента.

У міру процвітання торгівлі в Сінгапурі і посилення як поштових, так і морських перевезень, поштове відділення було відокремлено від морського управління, і воно стало окремим відділом у жовтні 1858.

У період 1819 та 1858 листи для відправлення повинні були передаватися в поштове відділення. Поштові марки не використовувались, але вівся реєстр усіх листів, отриманих на пошті, та назв вітрильних кораблів, на яких вони були перевезені.

Також було надіслано гербові квитанції за всі листи, надіслані на пошту для відправлення. Для зручності мешканців вівся реєстр їхніх індивідуальних поштових рахунків з розумінням того, що всі поштові платежі регулярно сплачуватимуться щомісяця. Перші поштові марки були введені для оплати поштових відправлень лише в 1854 році. У перші дні прапорщик на Урядовому пагорбі (нині Форт Каннінг) з нетерпінням спостерігав за тим, як розвивався прапор при денному світлі або стрільбу з пістолета вночі, що означало прибуття корабля з поштою. Це влило нове життя в тиху громаду.

Отримуючи листи з прибуваючих суден, сортувальники пошти продовжували реєструвати в алфавітному порядку всі листи, перш ніж відправляти їх через листонош для доставки. Поштові служби доставки за допомогою бичків, кінних екіпажів або пішки були спочатку обмежені в районі міста. Пізніше в районі міста були встановлені скриньки для відправлення пошти, які потім збирали коні, запряжені конями.

У 1873 на місці колишнього форту Фуллертон було побудовано нове відділення Генеральної пошти, яке було набагато ближче до комерційного центру міста. Однак британський уряд не спромігся передбачити потреби в майбутньому, в результаті чого будівлю довелося замінити іншою практично на тому самому місці. Нове Генеральне поштове відділення було завершено в 1885 році, через три роки після отримання схвалення.

Головне поштове відділення було закрито 23 квітня 1921. Усе обладнання було перенесено в будинок на нещодавно відновлюваній землі на набережній Коллер, і персонал працював у цьому тимчасовому поштовому відділенні під час будівництва Фуллертон-Білдінг.

23 липня 1928 поштове відділення було перенесено назад у Будинок Фуллертона і з тих пір залишається там.

Остання частина 19 століття ознаменувала сучасний етап розвитку історії поштової служби Сінгапуру. Послуги були розширені, включаючи послугу посилок, поштові перекази та послуги поштового переказу, а також ощадний банк поштового відділення. У 1897 р. Було створено перші підпоштові відділення, а до 1938 р. близько 20 поштових відділень вже забезпечували децентралізовані поштові служби на острові. В 1914 році поштові вагони були вилучені та замінені на автофургони, оскільки поштовий трафік постійно збільшувався.

Сучасна історія 
У 1982 Департамент поштових послуг об'єднався з тодішнім Урядом телекомунікацій Сінгапуру, також відомим як Телекомунікації.

У 1992 управління телекомунікацій Сінгапуру було розділене на три організації:
 Відновлений орган телекомунікацій Сінгапуру (TAS, нині є частиною Інформаційного управління з питань розвитку засобів масової інформації (IMDA))
 Singapore Telecommunications Limited (нині Singtel) та
 Singapore Post Private Limited, асоційована компанія Singapore Telecommunications (станом на червень 2012 року).

Singapore Post Limited було внесено до списку основних платежів Сінгапурської біржі (SGX-ST) 13 травня 2003. Singapore Post є першим державним ліцензіатом.

TAS надав ліцензію в 1992 відповідно до розділу 42 Закону про електрозв'язок Сінгапуру від 1992 р. Як ліцензіат, Singapore Post наділений повноваженнями здійснювати поштові послуги з виключною привілеєм отримувати, збирати та доставляти листи та листівки з одного місця в інше до 31 березня 2007 року.

SingPost був оштрафований на 100 000 доларів США у 2017 році  та 300 000 доларів США у 2018 році за невідповідність стандартам доставки пошти IMDA.

Зростання 
Компанія SingPost зробила кілька придбань для зміцнення та розвитку свого бізнесу. У 2009 році він придбав решту 50% акцій G3 Worldwide Aspac (G3AP) , тим самим надавши компанії присутність у 10 країнах (включаючи Сінгапур). У 2011 році він також збільшив свою частку в малайзійській логістичній компанії GDEX до 27%. [7]
Alibaba придбала 10,35% акцій SingPost за 312,5 млн. доларів у травні 2014 року. Обидві сторони також підписали угоду про створення спільного підприємства в галузі логістики електронної комерції.

У жовтні 2015 року SingPost придбала 96,3 відсотка акцій TradeGlobal за 168,6 млн. Доларів США (210 млн. доларів США), розширивши тим самим свою сферу електронної комерції в Сполучених Штатах .

Примітки

Посилання 
Singapore Post Limited official website 
Quantium Solutions official website 
Singapore Drone Mail Delivery Trial 

Пошта
Поштові служби за країною